Brownsburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brownsburg (Indiana)
 Brownsburg (Pennsylvania)
 Brownsburg (Virginia)
 Brownsburg (West Virginia)

in Kanada:
 Brownsburg (Québec)

im NRHP gelistete Objekte:
 Brownsburg Historic District, in Brownsburg, Virginia, ID-Nr. 73002055
 Brownsburg Village Historic District, in Brownsburg, Pennsylvania, ID-Nr. 94000445